De DFB-Pokal 2003–2004 was de 61ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 29 augustus 2003 met de eerste ronde en eindigde op 29 mei 2004 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Herbert Fandel.

Schema

Zie ook
Finale DFB-Pokal 2004

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2003/04